

Cinema 
El verdugo – film del 1948 diretto da Enrique Gomez
La ballata del boia (El verdugo) – film del 1963 diretto da Luis García Berlanga
El Verdugo (100 Rifles) – film del 1969 diretto da Tom Gries

Letteratura 
El Verdugo – opera letteraria di Honoré de Balzac del 1829